Türkiye 1. Ligi 1968/69 was het elfde seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Galatasaray SK werd met drie punten verschil landskampioen, terwijl Eskişehirspor de verrassing van het seizoen werd met een tweede plek. Nooit eerder wist een club buiten İstanbul vice-kampioen van de Süper Lig te worden.

GöztepeSK won voor het eerst in de clubhistorie de Turkse beker; in dit seizoen wist datzelfde Göztepe SK ook als eerste Turkse club de halve finale van een Europees toernooi te bereiken: de Jaarbeursstedenbeker.

Metin Oktay van Galatasaray SK werd voor de zesde (en laatste) keer in zijn carrière (ex aequo) topscorer van de Süper Lig (17 doelpunten), nog steeds een internationaal record; ook Fevzi Zemzem van Göztepe SK wist dit seizoen 17 maal het net te vinden.

Kaart

Eindstand 1968/69

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1968/69

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 İzmirspor (kampioen 1. Lig 1967/68)
 İstanbulspor (vice-kampioen 1. Lig 1967/68)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Hacettepe GK (nummer 15 Süper Lig 1967/68)
 MKE Ankaragücü (nummer 16 Süper Lig 1967/68)
 Feriköy SK (nummer 17 Süper Lig 1967/68)

Topscorers 1968/69

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1968/69